Ria sau RIA poate fi:

 RIA Novosti, agenție de știri din Rusia
 Ria Oomen-Ruijten, om politic olandez